La  (« petit accroupissement », en portugais) est un mouvement d'esquive basique en capoeira qui consiste à s'accroupir en s'appuyant au sol avec une main, l'autre protégeant la tête. Certains s'accroupissent sur la pointe des pieds, d'autres sur la plante, mais même s'il est généralement conseillé de rester sur la pointe pour pouvoir se relever plus facilement, cela dépend de la morphologie de chacun et de l'aisance qu'on a dans tel ou tel placement.

La  est généralement plus utilisée en Capoeira Angola et dans la Capoeira Regional de Bimba (voir les Séquences de Mestre Bimba), alors qu'on l'utilise davantage comme mouvement pédagogique pour les plus petits dans la capoeira contemporaine, étant plus facile à retenir.

Le mot  vient des mots  (accroupissement) et  (caca), et peut être donné à la position pour déféquer.

Voir aussi 
 Liste des mouvements de capoeira

Notes et références 

Mouvement de capoeira